Сакс, Алексей:
 Сакс, Алексей (род. 1971) — эстонский музыкант, джазовый трубач.
 Сакс, Алексей (род. 1982) — эстонский спортсмен, фигурист-парник.